Новый Мир — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Красноярского сельсовета.

География 
Расположен на правом берегу протоки реки Алей — Башмачихе, в 3,5 км к юго-водостоку от центра сельского поселения села Красноярского.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района